Холлингс () — английская фамилия.

Известные носители 
 Холлингс, Джеймс Фрэнсис (1806—1862) — британский политик и общественный деятель, мэр Лестера (1859).
  (ок. 1683—1739) — английский врач, член Королевской коллегии врачей и Королевского общества (с 1726).
  (род. 1946) — британский бегун, чемпион Великобритании (1972, 1973) и Новой Зеландии (1977) в беге на 3000 м с препятствиями.
  (род. 1981) — игрок в американский футбол, игрок Национальной футбольной лиги в составе клуба «Хьюстон Тексанс».
  — американская гребчиха, чемпионка мира в лёгких четвёрках без рулевого (1994).
 Холлингс, Эрнест Фредерик (Фриц) (1922—2019) — американский политик, губернатор штата Южная Каролина (1959—1963), член Сената США (1966—2005).

См. также